О́льден () — фамилия:
 Ольден, Бальдер (1882—1949) — немецкий писатель и журналист
 Ольден, Кристина (1888—1959) — австро-американский психоаналитик, супруга Рудольфа Ольдена
 Ольден, Рудольф (1885—1940) — немецкий журналист, младший брат Бальдера Ольдена
 Ольден, Ганс (1859—1932) — немецкий писатель.